Las Varenas, municipi al departament de l'Alta Garona (regió d'Occitània, França)
 Varenas (Dordonya), municipi al departament de Dordonya (regió de Nova Aquitània, França)
 Varenas (Tarn i Garona), municipi al departament de Tarn i Garona (regió d'Occitània, França)
 Varenas (Alier), municipi al departament d'Alier (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Varenas (Alt Loira), municipi al departament de l'Alt Loira (Alvèrnia-Roine-Alps)
 Varenas d'Uçon, municipi al departament de Puèi Domat (Alvèrnia-Roine-Alps)
 Varenas de Riam, municipi al departament de Puèi Domat (Alvèrnia-Roine-Alps)
 Cantó de Varenas